Plusieurs membres de la famille royale de Grèce ont porté le prénom de Philippe :
 Philippe de Grèce (1921-2021), prince de Grèce et de Danemark puis duc d'Édimbourg, devenu Philip Mountbatten peu avant son mariage avec la future reine  ;
 Philippe de Grèce (1986), prince de Grèce et de Danemark.

Homonymie dynastique